Diário (agenda) — registro pessoal sobre o dia a dia
 Diário (contábil) — livro exigido por lei às empresas em diversos países
 Jornal
 O Diário — jornal português (1976-1990)